De Grand Prix-wegrace van Japan 2011 was de vijftiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2011. De race werd verreden op 2 oktober 2011 op de Twin Ring Motegi nabij Motegi, Japan.

De race was oorspronkelijk gepland voor 24 april 2011, maar werd uitgesteld na de zeebeving in Sendai en de kernramp van Fukushima die hierop volgde.

Uitslag

MotoGP

Moto2

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

125 cc

2011
Japan